A Kalandozások Andyvel (eredeti cím: Andy's Wild Adventures) brit televíziós filmsorozat, amelyet a  British Broadcasting Corporation készített. A forgatókönyvet Geoff Coward írta, a főszerepben Andy Day látható. A sorozat története a Longleat Safari Parkban játszódik. Nagy-Britanniában a CBeebies vetítette, Magyarországon az M2 sugározta.

Ismertető 
A főszereplő, Andy, aki Savanya úr állatkertjében állatgondozó és az ő zseniális macskája, Kip. Ők ketten minden részben elindulnak a csúcstechnológiás Kip járgánnyal, hogy megnézzék hogyan élnek az állatok.

Szereplők 

A szinkront az MTVA megbízásából a Masterfilm Digital készítette.

Magyar szöveg: Csányi Zita, Katona László

Szerkesztő: Vincze Szabina

Hangmérnök: Nemes László

Vágó: Szemerédi Gabriella, Völler Ágnes

Gyártásvezető: Masoll Ildikó

Szinkronrendező: Vági Tibor

Epizódok

Források

További információk 
 A sorozat a CBeebies honlapján  
 A sorozat a Locatetv.com honlapján 
 A sorozat epizódlistái a TheTVDB.com-on 

Televíziós ismeretterjesztő sorozatok
Televíziós kalandsorozatok
A BBC saját gyártású műsorai
2012-ben bemutatott brit televíziós sorozatok
2013-ban befejezett brit televíziós sorozatok